Таммісту (Tammistu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Таммісту — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Таммісту — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Таммісту — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.